

Тимениці — село в гміні Любсько Жарського повіту Любуського воєводства
 Тимениці — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства